Бодензе:
 Бодензе — 2-е название Боденского озера (по-немецки).
 Бодензе — район в Германии. Центр района — город Фридрихсхафен.
 Бодензе — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.